Gollwitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gollwitzer (1876–1964), deutscher Maschinenbauer und Eisenbahner
 Friedrich Gollwitzer (1889–1977), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie
 Gerda Gollwitzer (1907–1996), deutsche Landschaftsarchitektin
 Gerhard Gollwitzer (1906–1973), deutscher Künstler, Kunstpädagoge, Autor und politischer Aktivist
 Georg Gollwitzer (1874–1941), deutscher Politiker
 Hans Gollwitzer (1896–1979), deutscher evangelischer Pfarrer und Kommunalpolitiker
 Heinz Gollwitzer (1917–1999), deutscher Historiker
 Helmut Gollwitzer (1908–1993), deutscher evangelischer Theologe, Autor und politischer Aktivist
 Karl Albert Gollwitzer (1839–1917), Augsburger Architekt
 Klotilde Gollwitzer-Meier (1894–1954), deutsche Ärztin und Physiologin
 Leonhard Gollwitzer, deutscher Bildhauer des 18. Jahrhunderts in Bamberg
 Mario Gollwitzer (* 1973), deutscher Psychologe
 Peter M. Gollwitzer (* 1950), deutscher Motivationspsychologe

 Michael Gollwitzer, Deckname des SS-Standartenführers Heinrich Seetzen nach Kriegsende